FLB peut faire référence à :
 Front de libération de la Bretagne ;
 FLB, une chanson de Léo Ferré, parue sur l'album La Violence et l'Ennui (1980) ;
  ;
 Face à la bande, un jeu télévisé présenté et produit par Jérémy Michalak.